Бушуиха — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области на реке Кохтыш.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — центр Ведерковского сельсовета.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 35 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Ивняк, Заречье, Низовка, Зимняк.

По переписи 2002 года население — 437 человек (204 мужчины, 233 женщины). Преобладающая национальность — русские (99 %).

В посёлке имеется Дом культуры,несколько магазинов,медпункт,ателье по пошиву одежды почта,до середины двухтысячных годов была Совхозная средняя общеобразовательная школа, и до 2012 года сберкасса.

Центральная усадьба бывшего совхоза "Бушуиха".

В царские годы в посёлке располагался монастырь Арсениево - Комельский Ризоположенский мужской ( с 1904 года женский)монастырь в настоящее время осталось только настоятельский и братский корпуса.

Жила вологодская поэтесса Наталья Сидорова.
В центре посёлка в небольшом парке установлен обелиск участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г.

Примечания

Ссылки 
 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района